Narciarski bieg indywidualny kobiet na 30 km techniką dowolną został przeprowadzony 24 lutego i był ostatnią żeńską konkurencją podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 roku. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 72 zawodniczek z 23 państw. Tytuł zwyciężczyni przypadł 32-letniej reprezentantce Czech Kateřinie Neumannovej.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006